|-
| (7001) Нётер (Noether) || 1955 EH || 14 марта 1955 || Бруклин || IAP
|-
| (7002) Бронштэн (Bronshten) || 1971 OV || 26 июля 1971 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7003) Зоямиронова (Zoyamironova) ||  || 25 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7004) Markthiemens ||  || 24 июля 1979 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7005) Henninghaack ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7006) Folco ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7007) Timjull ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7008) Павлов (Pavlov) ||  || 23 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7009) Юм (Hume) ||  || 21 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7010) Локк (Locke) ||  || 28 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7011) Worley ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7012) Гоббс (Hobbes) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7013) Trachet ||  || 1 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7014) Ницше (Nietzsche) ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7015) Шопенгауэр (Schopenhauer) ||  || 16 августа 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7016) Конандоиль (Conandoyle) || 1991 YG || 30 декабря 1991 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7017) Урадован (Uradowan) ||  || 1 февраля 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7018) 1992 DF || 1992 DF || 25 февраля 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7019) Тагаюитан (Tagayuichan) ||  || 8 марта 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (7020) Юрсенар (Yourcenar) ||  || 4 апреля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7021) Томиокамати (Tomiokamachi) ||  || 6 мая 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
|  ||  || 2 мая 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7023) Heiankyo || 1992 KE || 25 мая 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
|  ||  || 2 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7025) 1993 QA || 1993 QA || 16 августа 1993 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (7026) Габриэласиланг (Gabrielasilang) ||  || 19 августа 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7027) Тосиханда (Toshihanda) || 1993 XT || 11 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7028) Татикава (Tachikawa) ||  || 5 декабря 1993 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
|  ||  || 14 декабря 1993 || Паломар || PCAS
|-
| (7030) Коломбини (Colombini) || 1993 YU || 18 декабря 1993 || Стронконе || - 
|-
| (7031) Кадзумиёсиока (Kazumiyoshioka) || 1994 UU || 31 октября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7032) Хичкок (Hitchcock) ||  || 3 ноября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 28 ноября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 25 декабря 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7035) Гоми (Gomi) ||  || 28 января 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7036) Кэнтарохирата (Kentarohirata) ||  || 29 января 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7037) Дэвидлин (Davidlean) ||  || 29 января 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7038) Токородзава (Tokorozawa) ||  || 22 февраля 1995 || Титибу || Н. Сато, Т. Урата
|-
| (7039) Ямагата (Yamagata) ||  || 14 апреля 1996 || Нанъё || T. Окуни
|-
| (7040) Харвуд (Harwood) || 2642 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7041) Нантакет (Nantucket) || 4081 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7042) Карвер (Carver) ||  || 24 марта 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (7043) Годарт (Godart) || 1934 RB || 2 сентября 1934 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
| (7044) 1971 UK || 1971 UK || 16 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (7045) 1974 FJ || 1974 FJ || 22 марта 1974 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
| (7046) Решетнёв (Reshetnev) ||  || 20 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7047) Лундстрем (Lundstrom) ||  || 2 сентября 1978 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (7048) Chaussidon ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7049) Meibom ||  || 24 октября 1981 || Паломар || Шелте Бас
|-
|  ||  || 20 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7051) Sean || 1985 JY || 13 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7052) Октавиябатлер (Octaviabutler) ||  || 12 ноября 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7053) 1989 FA || 1989 FA || 28 марта 1989 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (7054) Брем (Brehm) ||  || 6 апреля 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7055) Фабиопаган (Fabiopagan) || 1989 KB || 31 мая 1989 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7056) Кьеркегор (Kierkegaard) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7057) Аль-Фараби (Al-Fārābī) ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7058) Ат-Туси (Al-Ṭūsī) ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7059) Van Dokkum ||  || 18 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7060) Al-ʻIjliya ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7061) Pieri ||  || 15 августа 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7062) Мелье (Meslier) ||  || 6 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7063) Джонмичелл (Johnmichell) || 1991 UK || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7064) Монтескьё (Montesquieu) ||  || 26 июля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7065) Fredschaaf ||  || 2 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7066) Несс (Nessus) ||  || 26 апреля 1993 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (7067) Киёсэ (Kiyose) || 1993 XE || 4 декабря 1993 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (7068) Минова (Minowa) ||  || 16 ноября 1994 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
|  ||  || 30 декабря 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 25 декабря 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 28 января 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7072) Beijingdaxue ||  || 3 февраля 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7073) Рудбелия (Rudbelia) ||  || 11 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7074) Мукке (Muckea) ||  || 10 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7075) Садовничий (Sadovnichij) ||  || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7076) 1980 UC || 1980 UC || 30 октября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7077) Шерманшульц (Shermanschultz) || 1982 VZ || 15 ноября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7078) Унойёнсон (Unojonsson) ||  || 17 октября 1985 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист
|-
| (7079) Багдад (Baghdad) || 1986 RR || 5 сентября 1986 || Рожен || Эрик Эльст, В. Иванова
|-
|  ||  || 5 сентября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7081) Лудибунда (Ludibunda) ||  || 30 августа 1987 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (7082) Ла Серена (La Serena) ||  || 17 декабря 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст, G. Pizarro
|-
| (7083) Кант (Kant) ||  || 4 февраля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7084) 1991 BR || 1991 BR || 19 января 1991 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (7085) 1991 PE || 1991 PE || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7086) Bopp ||  || 5 октября 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7087) Левоцки (Lewotsky) ||  || 13 октября 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7088) Иштар (Ishtar) || 1992 AA || 1 января 1992 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 23 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 23 апреля 1992 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7091) Мэрифилдс (Maryfields) || 1992 JA || 1 мая 1992 || Паломар || Кеннет Лоуренс, Элеанор Хелин
|-
| (7092) Кадм (Cadmus) || 1992 LC || 4 июня 1992 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7093) Джонлик (Jonleake) || 1992 OT || 26 июля 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7094) Годаисан (Godaisan) || 1992 RJ || 4 сентября 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7095) Ламетри (Lamettrie) ||  || 22 сентября 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7096) Непер (Napier) || 1992 VM || 3 ноября 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7097) Яцука (Yatsuka) || 1993 TF || 8 октября 1993 || Yatsuka || Х. Абэ, С. Миясака
|-
| (7098) Реомюр (Reaumur) ||  || 9 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7099) Фейербах (Feuerbach) ||  || 20 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7100) Мартин Лютер (Martin Luther) || 1360 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|}